Fetabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fetabborrtjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (7,59 ha)
Fetabborrtjärnen (Sorsele socken, Lappland), sjö i Sorsele kommun,  (11,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn